Модифікатор (, , ) -

Модифікатор кристалізації- спеціальна речовина, яку вводять у розплавлені сплави перед кристалізацією для одержання дрібнозернистої структури виливків.
 Невелика (десяті частки — декілька %) добавка (домішка) до чого-небудь, наприклад, домішка до флотаційного реаґенту, реаґенту масляної аґломерації, яка підвищує відповідно їх флотаційну та аґломераційну здатність тощо.
У нафтовидобуванні — інгібітори парафінових відкладів, які дають змогу утримувати парафін у завислому стані на всьому шляху руху нафти від пласта до збірного пункту. Як модифікатори використовують хімічні речовини, які мають структуру, подібну до парафінів, тобто довгий ланцюг вуглеводневих радикалів.
Пристрій, який змінює роботу, дію машини.
У розчинниковій екстракції — речовина, додана до розчинника  для  покращення  його  властивостей,  напр.,  збільшення
розчинності екстрактанта. Добавки, які збільшують швидкість екстракції, називають прискорювачами чи каталізаторами.

Див. також 

 модифікація

Література